Osoby:
 Józef Kluza – polski artysta malarz, rysownik, pedagog
 Stanisław Kluza – polski ekonomista, minister finansów, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Inne:
 Kluza (przewłoka)